Чон () — корейське прізвище.

Актори 

 Чон Іль У — південнокорейський актор.
 Чон Со Мін — південнокорейська акторка.
 Чон Хе Ін — південнокорейський актор.
 Чон Хє Бін — південнокорейська акторка.
 Чон Хє Сон — південнокорейська акторка.
 Чон Хо Йон — південнокорейська модель та акторка.
 Чон Чі Со — південнокорейська акторка.
 Чон Ю Мі — південнокорейська акторка.

Футболісти 

 Чон Бьон Тхак — південнокорейський футболіст.
 Чон Гьон Хо — південнокорейський футболіст.
 Чон Ґі Дон — південнокорейський футболіст.
 Чон Джон Сон — південнокорейський футболіст.
 Чон Джон Су — південнокорейський футболіст.
 Чон Іль Гван — північнокорейський футболіст.
 Чон Йон Хван — південнокорейський футболіст.
 Чон Кван Ік — північнокорейський футболіст.
 Чон Нам Сик — південнокорейський футболіст.
 Чон Се Джин — південнокорейський футболіст.
 Чон Син Хьон — південнокорейський футболіст.
 Чон Сон Рьон — південнокорейський футболіст.
 Чон У Йон (* 1989) — південнокорейський футболіст.
 Чон У Йон (* 1999) — південнокорейський футболіст.
 Чон Чон Йон — південнокорейський футболіст.

Спортсмени 

 Чон Бо Кьон — південнокорейська дзюдоїстка.
 Чон Гі Йон — південнокорейський дзюдоїст.
 Чон Гір Ок — південнокорейська фехтувальниця.
 Чон Гьон Ин — південнокорейська бадмінтоністка.
 Чон Да Х'є — південнокорейська ковзанярка.
 Чон Джі Хьон — південнокорейський борець греко-римського стилю.
 Чон Джон Лін — південнокорейський бобслеїст.
 Чон Кьон Мі — південнокорейська дзюдоїстка.
 Чон Лі Гьон — південнокорейська ковзанярка.
 Чон Мьон Сук — північнокорейська борчиня вільного стилю.
 Чон Со Йон — південнокорейська бадмінтоністка.
 Чон Хак Чин — північнокорейський борець вільного стилю.
 Чон Хьо Джон — південнокорейська фехтувальниця.
 Чон Хьон — південнокорейський тенісист.
 Чон Чє Сон — корейський бадмінтоніст.
 Чон Чхе Вон — південнокорейський ковзаняр.
 Чон Чхіль Сон — південнокорейський боксер.

Музиканти 
 Чон Сан Хьон — південнокорейський репер.
 Чон У Сок — південнокорейський репер, співак, автор пісень.
 Чон Хо Сок — південнокорейський репер, танцюрист, співак, автор пісень і звукозаписний продюсер.
 Чон Чон Гук — південнокорейський співак.
 Чон Юн Хо — південнокорейський музикант.

Політики 
 Чон Баль — корейський військовий діяч династії Чосон.
 Чон Вон Сік — південнокорейський політик, 21-й прем'єр-міністр Південної Кореї.
 Чон Ду Хван — президент Республіки Корея (1980—1988).
 Чон Іль Гвон — корейський військовик, дипломат і політик, дев'ятий прем'єр-міністр Республіки Корея.
 Чон Інджі — корейський філософ-неоконфуціанець, поет, письменник, історик, політик часів династії Чосон.
 Чон Мон Джун — південнокорейський промисловець, бізнесмен і політик.
 Чон Се Гюн — 46-й прем'єр-міністр Південної Кореї
 Чон Ун Чхан — 40-й прем'єр-міністр Південної Кореї
 Чон Хон Вон — 42-й прем'єр-міністр Південної Кореї

Див. також 
 Список корейських прізвищ

Корейські прізвища